IJ steht für:

 IJ, Digraph in der niederländischen Sprache
 IJ (Amsterdam), ein Gewässer in Amsterdam
 das frühere (bis 1987 verwendete) Kfz-Kennzeichen für County Down in Nordirland

Abkürzung